Fabianów est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Fabianów, village de la voïvodie de Mazovie,
 Fabianów, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Fabianów, village du powiat de Pleszew, dans la voïvodie de Grande-Pologne.